Die Schreitvögel (Ciconiiformes , 1854), auch Storchenvögel oder Stelzvögel genannt, sind eine traditionelle Ordnung der Unterklasse der Neukiefervögel (Neognathae), die die Störche (Ciconiidae), die Reiher (Ardeidae), die Ibisse und Löffler (Threskiornithidae), den Schuhschnabel (Balaenicipitidae) und den Hammerkopf (Scopidae) beinhaltet. Nach einer Revision der Vogelsystematik auf Grundlage von molekularen Daten enthalten die Ciconiiformes heute nur noch die Störche.

Aussehen und Lebensweise 
Als gemeinsame Merkmale der „Schreitvögel“ galten ihr relativ großer Wuchs, ihre langen, stelzenartigen Beine und ihre damit verbundene Lebensweise, langsam schreitend (daher der Name) offenes Gelände oder flache, stehende Binnengewässer nach tierischer Nahrung abzusuchen oder dort in Lauerstellung auf eine Gelegenheit zu warten, Beute zu machen, wobei rasche Ortswechsel fliegend vollzogen werden. Nach neuen Erkenntnissen sind ein solcher Habitus und eine solche Art der Nahrungssuche aber keine zwingenden Anzeichen für eine direkte Verwandtschaft zwischen Vogelfamilien, auf die ebendiese Merkmale zutreffen (z. B. zwischen Störchen und Reihern). Stattdessen sind diese Merkmale offenbar in genetisch nicht unmittelbar miteinander verwandten Vogelfamilien mehrfach unabhängig voneinander (konvergent) entstanden.

Revidierte Systematik 
Charles Sibley und Jon E. Ahlquist untersuchten die Verwandtschaftsverhältnisse der Vögel mittels DNA-Hybridisierung und kamen zu einer sehr weiten Fassung der Ciconiiformes, die auch Regenpfeiferartige (Charadriiformes), Greifvögel (seinerzeit Falconiformes), Lappentaucher (Podicipediformes), Flamingos (Phoenicopteriformes), Ruderfüßer (Pelecaniformes), Pinguine (Sphenisciformes), Seetaucher (Gaviiformes) und Röhrennasen (Procellariiformes) einschloss. Die Sibley-Ahlquist-Taxonomie fand allerdings keine allgemeine Anerkennung. Lediglich die Zuordnung der Neuweltgeier (Cathartidae) wurde von vielen Wissenschaftlern akzeptiert.

In den 1990er Jahren wurde die DNA-Hybridisierung durch die DNA-Sequenzierung abgelöst, die den direkten Vergleich von DNA des Zellkerns oder der Mitochondrien (mtDNA) ermöglicht. Neuere Analysen auf Grundlage dieser Methode zeigen, dass Reiher, Ibisse und Löffler, der Schuhschnabel und der Hammerkopf näher mit den Pelikanen als mit den Störchen verwandt sind. Da diese Ergebnisse weitreichende Akzeptanz bei Ornithologen erfuhren, sind die genannten Taxa konsequenterweise den Pelecaniformes zugeordnet worden, und die Ciconiiformes sind nunmehr monotypisch mit nur einer verbleibenden Familie, den Störchen. Die Neuweltgeier sind den neu definierten Greifvögeln (Accipitriformes) zugeordnet worden.

Die wahrscheinlichen verwandtschaftlichen Verhältnisse gibt folgendes Kladogramm wieder. Die traditionell den Schreitvögeln zugeordneten Taxa sind fett hervorgehoben (Topologie nach Hackett et al. (2008), Taxonnamen nach Chesser et al. (2011)):

Quellen

Weblinks 

 Schreitvögel im Tree of Life web project (englisch)

Alternatives Taxon (Vogel)